Beaulieu (frz. beau lieu = ‚schöner Ort‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Beaulieu-Marchand (* 1994), kanadischer Freestyle-Skisportler
 Bradley Beaulieu (* 1968), US-amerikanischer Autor
 Carl von Beaulieu-Marconnay (1777–1855), königlich hannoverscher Generalleutnant und Forstmann
 Corey Beaulieu (* 1983), US-amerikanischer Gitarrist
 Désiré Beaulieu (1791–1863), französischer Komponist
 Eustorg de Beaulieu (um 1495–1552), französischer Autor, Komponist und Theologe
 Geneviève Brossard de Beaulieu (1755–1835), französische Malerin
 Heloise Margarete von Beaulieu (1870–1944), deutsche Schriftstellerin
 Henri Anatole de Beaulieu (1819–1884), französischer Maler
 Jacques de Beaulieu (1651–1714), französischer Chirurg
 Jean-Pierre de Beaulieu (1725–1819), österreichischer General
 Jonathan Beaulieu-Bourgault (* 1988), kanadischer Fußballspieler
 Joseph Wattmann von Maëlcamp-Beaulieu (1789–1866), österreichischer Chirurg
 Jules-Émile-François Hervé de Beaulieu (1752–1807), französischer Rechtsanwalt und Politiker
 Julie Beaulieu (* 1983), kanadische Turnerin
 Karl von Beaulieu-Marconnay (1811–1889), Diplomat, Schriftsteller und Kulturhistoriker
 Lise Beaulieu, französische Filmeditorin
 Martin Chales de Beaulieu (1857–1945), preußischer General
 Michel Beaulieu (1941–1985), kanadischer Autor, Literaturkritiker und Übersetzer
 Nathan Beaulieu (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Philippine Leroy-Beaulieu (* 1963), französische Film-, Theater- und Fernsehschauspielerin
 Philippe Le Hardy de Beaulieu (1887–1942), belgischer Fechter
 Pierre-Olivier Beaulieu (* 1984) kanadischer Eishockeyspieler
 Sébastien de Beaulieu (um 1612–1674), französischer Militärkartograph, Offizier und Verleger
 Victor-Lévy Beaulieu (* 1945), kanadischer Journalist und Schriftsteller
 Walter Chales de Beaulieu (1898–1974), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg sowie Autor
 Wilhelm von Beaulieu-Marconnay (1848–1884), deutscher Jurist und Politiker, MdR

Gemeinden in Frankreich:
 Beaulieu (Ardèche) im Département Ardèche
 Beaulieu (Cantal) im Département Cantal
 Beaulieu (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Beaulieu (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Beaulieu (Hérault) im Département Hérault
 Beaulieu (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Beaulieu (Indre) im Département Indre
 Beaulieu (Isère) im Département Isère
 Beaulieu (Nièvre) im Département Nièvre
 Beaulieu (Orne) im Département Orne
 Beaulieu (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Beaulieu-en-Argonne im Département Meuse
 Beaulieu-les-Fontaines im Département Oise
 Beaulieu-lès-Loches im Département Indre-et-Loire
 Beaulieu-sous-la-Roche im Département Vendée
 Beaulieu-sous-Parthenay im Département Deux-Sèvres
 Beaulieu-sur-Dordogne im Département Corrèze
 Beaulieu-sur-Layon im Département Maine-et-Loire
 Beaulieu-sur-Loire im Département Loiret
 Beaulieu-sur-Mer im Département Alpes-Maritimes
 Beaulieu-sur-Oudon im Département Mayenne
 Beaulieu-sur-Sonnette im Département Charente
 Annesse-et-Beaulieu im Département Dordogne

Orte in England:
 Beaulieu (Hampshire)

in Polen:
 Beaulieu, ehemals Landkreis Oststernberg, seit 1945 Krasnołęg, Woiwodschaft Lebus

in den Vereinigten Staaten:
 Beaulieu (Georgia), im Chatham County
 Beaulieu (Louisiana), im West Baton Rouge Parish
 Beaulieu (Minnesota), im Mahnomen County

Klöster:
 Kloster Beaulieu (Zypern), Mönchsabtei auf Zypern
 Kloster Beaulieu-en-Bassigny, Mönchsabtei in Frankreich
 Kloster Beaulieu-en-Rouergue oder Belloc, Mönchsabtei in Frankreich
 Kloster Beaulieu-en-Mirepoix, Nonnenkloster in Frankreich
 Beaulieu Abbey Mönchsabtei in Beaulieu in Hampshire
 Kloster Beaulieu-lès-Loches, ehemalige Benediktinerabtei Sainte Trinité bei Loches in Frankreich
 Kloster Beaulieu-sur-Dordogne, ehemalige Benediktinerabtei St. Pierre in Beaulieu-sur-Dordogne in Frankreich

Sonstiges:
 Beaulieu (Kamerahersteller), französischer Hersteller von semiprofessionellen Schmalfilmkameras
 Beaulieu-Marconnay, französisches Adelsgeschlecht
 Lougheed House (ursprünglich Beaulieu), historisches Gebäude in Calgary
 Étienne-Émile Baulieu (* 1926), französischer Endokrinologe und Erfinder
 Beaulieu Brook, Fließgewässer im Aroostook County, Maine
 Beaulieu Lakes, See im Converse County, Wyoming
 Beaulieu Lake State Game Production Area, Park im Tripp County, South Dakota

Siehe auch:
 Beaulieu Lake
 Beaulieu Township
 Chales de Beaulieu